Burger se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John F. Burger
 Marius Burger
 William Carl Burger
 William Leslie Burger